A Sasol Limited (originalmente Suid Afrikaanse Steenkool en Olie - Carvão e Óleo Sul-Africanos) é uma empresa de petróleo da África do Sul. A Empresa é especializada nos processos de fabrico de CTL e GTL.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da África do Sul

Ligações externas
Sasol Official website

Empresas petrolíferas